Кюраса́о () — ароматный ликёр, вырабатываемый из винного спирта с добавлением высушенной апельсиновой корки, мускатного ореха, гвоздики и корицы.
Может быть оранжевым, голубым, зеленоватым либо бесцветным.

Родина этого напитка — остров Кюрасао, входивший в состав голландских островов Вест-Индии (в Карибском море).
Содержание спирта 24—35 % об.

Существует много видов Кюрасао: белый Кюрасао (), зелёный Кюрасао (), оранжевый Кюрасао (), голубой Кюрасао ().

Часть популярных коктейлей готовятся с добавлением ликёра Блю Кюрасао () — Голубые Гавайи со светлым ромом, кокосовым молоком и ананасовым соком.

Любопытные факты 
В искажённом виде ликёр упоминается в романе братьев Стругацких «Град обреченный»: Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жогж! Я чегтовски пгоголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!..». По утверждению Бориса Стругацкого, это цитата из анекдота, ходившего в Советском Союзе в 1950-е годы.

Примечания

Литература 
 

Ликёры
Фруктовые ликёры
Кюрасао